SCJN est un sigle pouvant signifier :

Droit 
 : « Suprema Corte de Justicia de la Nación », la Cour suprême du Mexique.